Ricardo González (n. 1937), canottiere argentino
 Ricardo González (n. 1947), nuotatore colombiano
 Ricardo González Fonseca (n. 1974), calciatore costaricano
 Ricardo González Rotela (n. 1945), calciatore paraguaiano
 Ricardo Primitivo González (n. 1925), cestista argentino
 Ricardo González Tezanos (n. 1975), cestista spagnolo
 Ricardo González Dávila (n. 1972), allenatore di pallacanestro spagnolo